Guanzi, instrument de musique chinois
 Encyclopédie Guanzi, encyclopédie remontant à l’époque des Royaumes combattants